Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van SV Zulte Waregem in het seizoen 2012/2013.

Spelerskern

Internationals

Technische staf

Transfers

Zomer

Ingaand

Geleend

Uitgaand

Uitgeleend

Winter

Geleend

Uitgaand

Uitgeleend

Individuele prijzen
 Ebbenhouten Schoen
Mbaye Leye

 Trainer van het Jaar
Francky Dury

 Gouden Schoen
9. Franck Berrier33. Davy De fauw33. Thorgan Hazard33. Junior Malanda

 Profvoetballer van het Jaar
6. Franck Berrier8. Thorgan Hazard10. Mbaye Leye12. Junior Malanda15. Jonathan Delaplace20. Davy De fauw28. Bryan Verboom32. Aleksandar Trajkovski35. Karel D'Haene

 Guy Thys Award
2. Francky Dury

Wedstrijden

Competitie

Overzicht

Klassement Play-off I

Klassement reguliere competitie

Statistieken

Beker van België

Statistieken

Vriendschappelijk

SV Zulte Waregem naar seizoen
Belgische voetbalclub 2012/13